Zellulitis bezeichnet:

 Zellulitis (Entzündung), eine Entzündung des Unterhautzellgewebes, meist im Gesicht von Kindern
 umgangssprachliche, jedoch medizinisch falsche Bezeichnung für Cellulite oder Orangenhaut